Ильинка — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, центр Ильинского сельского поселения.

География 
Село расположено в восточной части области, на реке Тихая Сосна вблизи западных окраин Алексеевки (6 км от центра города). Ближайшая железнодорожная станция ЮВЖД — «71 км».

 Улицы и переулки

 ул. Березовая
 ул. Гайдара
 ул. Гумилёва
 ул. Зайцева
 ул. Западная
 ул. Заречная
 ул. Комарова
 ул. Крамского
 ул. Крымская
 ул. Ленина
 ул. Меловая
 ул. Молодежная
 ул. Новая
 Новый пер.
 ул. Октябрьская
 ул. Свободы
 ул. Советская (дореволюц. назв. — 3-я Сотня)
 Советский пер.
 ул. Чайковского
 ул. Шолохова

История 
Село Ильинка возникло, как и многие другие населенные пункты в западной части Алексеевского района, в первой половине 18-го века. Своё название бывшая слобода Ильинка получила после строительства в 1773 году деревянной церкви во имя Пророка Илии, имя которого носил владелец поселения Илья Александров — воевода уездного города Усерда (ныне село Стрелецкое Красногвардейского района).

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как «слобода Ильинская» Иловской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 2385, число дворов — 328.

Население

Образование 
В селе действует Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ильинская средняя общеобразовательная школа».

Религия 
Ильинка относится к Валуйско-Алексеевской епархии. 

В селе действует храм Пророка Илии.

Памятники и мемориалы 
Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году.

Известные люди 
Пушкарский, Иван Яковлевич (1857 - ?) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Воронежской губернии, крестьянин.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)